Una República Popular es un tipo de régimen político y un título oficial con el que se autodesignaron muchos estados socialistas de corte republicano fundados en una democracia popular que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría de orientación marxista-leninista.

Véase también 
 República Federal

Referencias 

Estado socialista